Флаг муниципального образования «Бичурский район» Республики Бурятия Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 3 августа 2010 года решением Совета депутатов муниципального образования «Бичурский район» № 290 и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации.

Описание 
«Прямоугольное полотнище синего цвета с отношение ширины к длине 2:3, в центре которого — вертикальная полоса белого цвета шириной 1/4 длины полотнища, по сторонам от которых расположены вертикально и выгнуты в сторону вертикальных краёв полотнища: между полосой и древком — ветвь сибирского абрикоса белого цвета с плодами жёлтого цвета, между полосой и дальней от древка частью полотнища — сноп пшеничных колосьев жёлтого цвета».

Обоснование символики 
Синие полосы символизируют протекающие в Бичурском районе реки Чикой и Хилок.

Белая полоса символизирует одну из самых длинных улиц в Бичурском районе (село Бичура).

Белая (серебро) ветка абрикоса сибирского с жёлтыми (золото) плодами, и сноп жёлтых колосьев — это ценные дары земли и богатство края. Так же ветвь сибирского абрикоса указывает на уникальность данного места, — этимология названия Бичура, происходит от монгольского слова «писура», означающее низкое место, заросли, кусты.

Примечания 

Флаги с изображением снопа
Флора в геральдике